DFG est un sigle pouvant désigner :

 débit de filtration glomérulaire des reins, par les néphrons ;
 Deutsche Forschungsgemeinschaft (en français, Fondation allemande pour la recherche) ;
 deutsch-französisches Gymnasium (en français, lycée franco-allemand) ;
 Deutsche Friedensgesellschaft (en français, Société allemande de la paix), fondée en 1892.